Bason est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), joueur anglais de football
, écrivain et présentateur anglais
 (né en 1957), homme d'affaires britannique
 (1894-1986), homme politique américain en Caroline du Nord

Voir aussi

Homonymie de patronyme